Села:
 Голубне — Рівненська область, Вараський район
 Голубне — Рівненська область, Рівненський район